

Localidades

Pembroke (Carolina do Norte) - cidade do estado da Carolina do Norte
Pembroke (Geórgia)  - cidade do estado da Georgia
Pembroke (Kentucky) - cidade do estado do Kentacky
Pembroke (Virgínia) - cidade do estado da Virginia
Pembroke Park - vila no estado da Flórida
Pembroke Pines - cidade no estado da Flórida

Pembroke (Ontário) - cidade na província de Ontário

Pembroke (Malta) - povoado na ilha de Malta

Pembrokeshire - condado no País de Gales
Pembroke (Bermudas) - paróquia nas Bermudas

Desambiguações de topônimos